Лі Тін і Сунь Тяньтянь були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Сунь грала в парі з Цзи Чуньмей і вони вибули в півфіналі.

Сіяні пари 

 Чжань Юнжань Чжуан Цзяжун (фінал)
 Ніколь Пратт Мара Сантанджело (чемпіонки)
 Юліана Федак Анастасія Родіонова (чвертьфінал)
 Ярміла Ґайдошова Єлена Костанич-Тошич (півфінал)

Сітка

Сітка

Посилання 
Pattaya Women's Open website

Паттайя
2007